Richezza (ou Richenza, ou Ryska) de Pologne peut faire référence à plusieurs souveraines :

 Richezza de Lorraine (v.989 - 1063), épouse de Mieszko II de Pologne, fille d'Ezzo de Lotharingie et de Mathilde de Germanie ;
 Richezza de Pologne (1013-1075), épouse de Béla  de Hongrie, fille de Mieszko II de Pologne et de Richezza de Lorraine ;
 Richezza de Pologne (1116-1185), épouse de Magnus  de Suède puis de Sverker  de Suède, fille de Boleslas III Bouche-Torse et de sa seconde épouse Salomé von Berg ;
 Richezza de Pologne (v.1140-1185), fille de Ladislas II le Banni et de Agnès de Babenberg, épouse de Alphonse VII de León et Castille ;
 Richezza de Suède (av 1273 - av 1293), fille de Valdemar  de Suède, épouse de Przemysl II de Pologne.

Homonymie dynastique